Презумпция невиновности:

 Презумпция невиновности () — один из основополагающих принципов уголовного судопроизводства.
 Презумпция невиновности (фильм, 1988) — комедия, СССР, 1988 год. Режиссёр — Евгений Татарский.
 Презумпция невиновности (фильм, 1990) — драма, экранизация произведения Скотта Тероу, США, 1990 год. Режиссёр — Алан Пакула.
 Презумпция невиновности (сериал, 2018) — многосерийный телевизионный детектив, мелодрама, Россия, 2018 год. Режиссёр — Наталия Бучнева.